Старая Татаровка (, Тэтэрэука Веке) — село в Сорокском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Старая Татаровка, включающей также сёла Дечебал, Ниорканы, Новая Слободзея, Новая Татаровка и Толоканешты.

География 
Село расположено на высоте 188 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Тэтэрэука Веке проживает 625 человек (289 мужчин, 336 женщин).

Этнический состав села:

Инфраструктура 
В селе действуют неправительственные организации «Milenium», «Maetonium», «Nectar-TV», «Renaşterea», работает школа с 241 учеником и 24 учителями. Есть церковь Св. Архангела Михаила, библиотека, дом культуры. Футбольная команда.

Ссылки 
 Сайт Старой Татаровки

Примечания 

Населённые пункты Сорокского района